Kish steht für:
 Kisch (Bibel), Vater des israelischen Königs Saul
 Kiš, mesopotamische Stadt
 Kish Bank, eine Untiefe und Fischfangregion im irischen Meer
 Kish Khodro, iranischer Automobilhersteller

Kish ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Kish (1917–1989), US-amerikanischer Football-Spieler
 George Kish (1914–1989), US-amerikanischer Geograf und Kartograf
 Jennifer Kish (* 1988), kanadische Rugbyspielerin
 Joseph Kish (1899–1969), US-amerikanischer Szenenbildner
 László I. Kish (* 1957), Schweizer Schauspieler und Regisseur
 Leslie Kish (1910–2000), US-amerikanischer Statistiker
 Yoav Kish (* 1968), israelischer Politiker

Kish ist das Pseudonym von
 Andrew Kishino (* 1973), kanadischer Rapper

Siehe auch:
 Kesh
 Kisch